Il termine Restinga può riferirsi a:

 Restinga, un ecosistema di foresta costiera tipico del Brasile, che si sviluppa su terreni sabbiosi in prossimità delle coste

Esistono poi vari toponimi che contengono questo termine:

 in Brasile:
 Isla da Restinga, isola estuarina del Rio Paraiba do Norte
 Restinga da Marambaia, restinga dello stato di Rio de Janeiro
 Restinga, comune del Brasile nello Stato di San Paolo
 Restinga Seca,  comune del Brasile nello Stato di Rio Grande del Sud
 Restinga, barrio del comune di Porto Alegre
Parco nazionale Restinga de Jurubatiba, parco nazionale dello stato di Rio de Janeiro

 in Spagna:
 La Restinga, località del comune di El Pinar de El Hierro, nella provincia di Santa Cruz de Tenerife.
 La Restinga, località del comune di San Martín del Rey Aurelio, nel Principato delle Asturie.

 in Venezuela:
 Parco nazionale Laguna de la Restinga, un parco nazionale del Venezuela.